L'edizione 2008-09 della Welsh Premier League vide la vittoria finale del Rhyl.

Classifica finale

Verdetti 
 Rhyl Campione del Galles 2008-09.
 Caernarfon Town retrocessa.

Note 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
Campionato gallese di calcio